Та́ртуський район (, ) — адміністративно-територіальна одиниця Естонської РСР з 26 вересня 1950 до 1 січня 1990 року.

Географічні дані 
Адміністративний центр — місто Тарту.

Історія 
26 вересня 1950 року в процесі скасування в Естонській РСР повітового та волосного адміністративного поділу утворений Тартуський сільський район, який безпосередньо підпорядковувався республіканським органам. До складу новоутвореного району ввійшли 22 сільські ради: Гааславаська, Куустеська, Пякстеська, Кяревереська, Лаеваська, Пійріська, Таммістуська, Меллістеська, Мяксаська, Виибстеська, Лемматсіська, Сойнастеська, Кобратуська, Логкваська, Раадіська, Пігваська, Тягтвере-Ворбузеська, Курістаська, Киннуська, Виннуська, Кукуліннаська, Кяркнаська. Адміністративним центром району стало місто Тарту, яке залишалося в республіканському підпорядкуванні.

Після прийняття 3 травня 1952 року рішення про поділ Естонської РСР на три області Тартуський район включений до складу Тартуської області. Проте вже 28 квітня 1953 року області в Естонській РСР були скасовані і в республіці знов повернулися до республіканського підпорядкування районів.

20 березня 1954 року відбулася зміна кордонів між районами Естонської РСР, зокрема Тартуський район передав 302,36 га Йиґеваському та 517 га Елваському районам.

17 червня 1954 року розпочато в Естонській РСР укрупнення сільських рад, після чого в Тартуському районі замість 22 залишилися 10 сільрад: Виннуська, Кяревереська, Лемматсіська, Лууньяська, Мяксаська, Тартуська, Тягтвереська, Гааславаська, Емайиеська, Ексіська.

24 січня 1959 року до Тартуського району приєднана територія скасованого Калластеського району — до складу району ввійшли місто Калласте та 7 сільрад: Алатсківіська, Вараська, Вялґіська, Кокораська, Коозаська, Паласька та Пейпсіяереська.

3 вересня 1960 року Вялґіська та Емайиеська сільські ради ліквідовані, а їх території приєднані відповідно до Вараської та Лууньяської сільрад.

14 квітня 1961 року після скасування Ряпінаського району в підпорядкування Тартуському району передані Мегікоормаська та Пійріссаареська сільські ради.

21 грудня 1962 року ліквідований Елваський район, а частина його території відійшла до Тартуського району, а саме місто Елва та Камб'яська, Конґутаська, Ниоська, Пуг'яська, Раннуська, Ринґуська, Уліласька, Елваська сільські ради. Одночасно частина ліквідованої Кокораської сільради Тартуського району приєднана до Паласької сільради, яка передана до складу Йиґеваського району.

3 грудня 1971 року відбулися зміни кордонів між Тартуським та Йиґеваським районами, внаслідок чого збільшилася територія Ексіської сільської ради на 26,32 км2.

27 липня 1972 року ліквідовані Елваська та Уліласька сільради. Територія Елваської поділена між Ниоською (6265 га) та Ринґуською (2544 га) сільрадами, а Уліласької — приєднана до Пуг'яської.

31 січня 1975 року до Тартуської сільради відійшла територія скасованої Ексіської сільської ради.

27 грудня 1976 року ліквідовані Коозаська та Лаеваська (до 1968 року Кяревереська) сільські ради, а їх території приєднані відповідно до Вараської та Тягтвереської сільрад.

26 березня 1987 року на території, відокремленій від Тягтвереської сільради, відновлена Лаеваська сільська рада.

З 1 січня 1990 року набуло чинності рішення від 6 грудня 1989 року утворити Тартуський повіт в адміністративних межах Тартуського району.

Адміністративні одиниці

Керівництво району 

Перші секретари районного комітету КПЕ
 1960—1975   (Ilmar Vahe)
 1975—  Леонгард Олександрович Пукса (Leonhard Aleksandri p. Puksa)
 1976—1978  Ааре Мянністе (Aare Männiste)
 1986  Леонгард Пукса
 1987  Пееп Тарре (Peep Tarre)

Голови виконкому районної Ради депутатів трудящих
 1950—1961  Гаррі Рааґ (Harri Raag)
 1960—1962  Евальд Кальдалу (Evald Kaldalu)
 1966  А. Алам (A. Alam)
 1967—1977  Евальд Кальдалу

Голови виконкому районної Ради народних депутатів
 1977—1979  Евальд Кальдалу
 1987  Яаан Корк (Jaan Kork)
 1988—1989  Роберт Нярска (Robert Närska)

27 грудня 1989 року Роберта Нярска затверджено старійшиною (maavanem) Тартуського повіту.

Друкований орган 
Друкованим органом Тартуського районного комітету комуністичної партії Естонії та Тартуської районної ради депутатів трудящих була газета «Edasi» («Едазі», «Вперед»). Упродовж 1986—1991 років газета виходила також російською мовою.

Примітки

Джерела 
 Eesti Entsüklopeedia
 Eesti NSV Teataja / Ведомости Эстонской ССР
 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu Teataja / Ведомости Верховного Совета Эстонской Советской Социалистической Республики
 Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja

Тартуський район
Тартумаа
Райони Естонської РСР
Засновані в Європі 1950